El término campo de tiro puede referirse a:

 Campo de tiro, área alrededor de la cual los disparos pueden alcanzar fácil y efectivamente el objetivo.
 Campo de tiro, establecimiento donde se practica el tiro con armas de fuego.